Eyal Gordin (...) – regista e direttore della fotografia statunitense
 Igor Gordin (1965) – attore russo
 Jacob Gordin (1853-1909) – scrittore russo naturalizzato statunitense
 Jacob Gordin (1953-1909) – scrittore russo 
 Jacob Gordin (1896-1947) – filosofo russo 
 Mikhail Gordin (1969) – scienziato russo